sterylizacja – zniszczenie wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych form mikroorganizmów, stosowane w medycynie, mikrobiologii, przemyśle kosmetycznym i produkcji żywności.
 sterylizacja – ubezpłodnienie, zabieg chirurgiczny
 przymusowa sterylizacja
 sterylizacja – operacja związana z bilansem płatniczym